El nombre Diana ha sido usado por dos ciclones tropicales en el océano Atlántico:

Atlántico:
 1984 - Huracán Diana.
 1990 - Huracán Diana.

El nombre Diana fue retirado en la temporada de 1990, y fue remplazado por Dolly en la temporada de 1996.